Салліван (округ, Індіана)
 Салліван (округ, Міссурі)
 Салліван (округ, Нью-Гемпшир)
 Салліван (округ, Нью-Йорк)
 Салліван (округ, Пенсільванія)
 Салліван (округ, Теннессі)